Валериа́н Оболе́нский: Оболенский, Валериан Валерианович (Н. Осинский; 1887—1938) — советский экономист, публицист.
 Оболенский, Валериан Сергеевич (Оболенский-Нелединский-Мелецкий; 1848—1907) — товарищ министра иностранных дел Российской империи (1900—1906), член Государственного совета.